Hotel National heißen:

 Hotel National (Bamberg)
 Hotel National (Bern)
 Grand Hotel National (Kopenhagen)
 Grand Hotel National (Luzern)
 Hôtel National, ehemaliges Luxushotel in Montreux 
 Hotel National (Moskau), Luxushotel in Russland
 Hotel National (Wien)
 ein ehemaliges Hotel in Göttingen im 19. Jahrhundert, heute Baudenkmal Grätzelhaus
 ehemaliger Name eines Hotels in Zürich, heute Hotel Schweizerhof Zürich

National Hotel heißen:
 National Hotel (Kentucky)
 National Hotel (New York)
 National Hotel (Wisconsin)
 National Hotel (Washington, D.C.), abgerissen

Hotel Nacional heißen:
 Hotel Nacional de Cuba
 Hotel Nacional de Montevideo, Uruguay

Siehe auch:
 Ehemaliges Waldhotel National, jetzt Waldhotel Arosa